La temporada 2010 del Campeonato Mundial de Turismos fue la séptima temporada del Campeonato del Mundo de Turismos y la sexta desde que volvió en 2005.

Escuderías y pilotos 

La lista de participante fue emitida el 19 de febrero de 2010.

Calendario 
El calendario provisional fue emitido el 24 de junio de 2009. El calendario final fue publicado el 21 de octubre de 2009. La ronda de México en el Autódromo Miguel E. Abed, fue cancelada por la falta de seguridad ciudadana de la zona.

Resultados

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Fabricantes

Trofeo Yokohama de Independientes

Trofeo Yokohama de Escuderías

Campeonato De Novatos

Referencias 

Deportes de motor en 2010
Campeonato Mundial de Turismos